Jules Polignacký, 1. vévoda z Polignacu (Armand Jules François; 7. června 1746 – 21. září 1817) byl francouzský šlechtic a manžel Yolande de Polastron, důvěrnice královny Marie Antoinetty. V roce 1780 se stál prvním vévodou z Polignacu. Zemřel ve věku sedmdesáti jedna let v Malém Rusku, kde od Kateřiny Veliké dostal sídlo.

Život a manželství 
Narodil se v Claye-Souilly Louisovi Héracle Armandovi Polignackému, markýzi z Mancini, a jeho ženě Diane Adélaide Zéphirine Mancini, vnučce vévody z Nevers a vévody z Noailles. Držel titul markýz z Mancini. Byl čtvrtým z pěti dětí páru, jejich druhý syn a bratr Diane Polignacké.

Dne 7. července 1767 si vzal Yolande Martine Gabriellu Polastronskou. Jeho manželka byla později oblíbenkyní Marie Antoinetty. Proto mu byl 20. září 1780 udělen titul vévoda z Polignacu. Při revoluci uprchl z Francie a zemřel na Ukrajině ve věku 71 let.

Potomci 
 Aglaé Louise Françoise Gabrielle Polignacká (7. května 1768 - 30. března 1803); vzala si vévodu z Guiche a byla přezdívaná Guichette.
 Armand Jules Marie Héracle Polignacký, 2. vévoda z Polignacu (11. ledna 1771 – 1. března 1847); vzal si Idu Johannu Linu van Neukirchen.
 Auguste Jules Armand Marie Polignacký, kníže Polignac a později 3. vévoda z Polignacu (10. listopadu 1780 – 30. března 1847); z prvního manželství s Barbarou Campbellovou (1788–1819) vzešli potomci; z druhého manželství s Mary Charlotte Parkynsovou (1792–1864) vzešli potomci; v letech 1829 až 1830 byl, pod vládou Karla X. Francouzského, francouzským premiérem.
 Camille Henri Melchior Polignacký, hrabě Polignac (27. prosince 1781 - 2. února 1855); oženil se s Marií Charlotte Calixte Alphonsine Le Vassor de la Touche (1791–1861) a měl s ní potomky; byli to předkové z otcovy strany Pierra Polignackého, který se oženil s princeznou Charlotte, vévodkyní z Valentinois, a byl otcem knížete Rainiera III. Monackého a dědečkem současného vládnoucího knížete Alberta II.

Předkové

Odkazy

Reference 

Narození v roce 1746
Úmrtí v roce 1817
Narození 7. června
Úmrtí 21. září
Muži